Mondiali 1984 può riferirsi ai seguenti campionati mondiali sportivi disputati nel 1984:

Automobilismo 
Campionato mondiale di Formula 1 1984 – 35ª edizione

Baseball 
Campionato mondiale di baseball 1984 – 28ª edizione

Biathlon 
Campionati mondiali di biathlon 1984 – 22ª edizione

Canottaggio 
Campionati del mondo di canottaggio 1984 – 14ª edizione

Ciclismo 
Campionati del mondo di ciclismo su pista 1984 – 81ª edizione
Campionati del mondo di ciclismo su strada 1984 – 57ª edizione

Ciclismo indoor 
Campionati del mondo di ciclismo indoor 1984 – 29ª edizione

Ciclocross 
Campionati del mondo di ciclocross 1984 – 35ª edizione

Curling 
Campionato mondiale di curling maschile 1984 – 26ª edizione
Campionato mondiale di curling femminile 1984 – 6ª edizione

Endurance 
Campionato mondiale di Endurance (motociclismo) 1984 – 5ª edizione

Hockey su pista 
Campionato mondiale maschile di hockey su pista 1984 – 26ª edizione

Ironman 
Campionati del mondo Ironman del 1984 – 4ª edizione

Judo 
Campionati mondiali di judo femminile 1984 – 3ª edizione

Karate 
Campionati mondiali di karate 1984 – 7ª edizione

Motociclismo 
Motomondiale 1984 – 36ª edizione

Motocross 
Campionato mondiale di motocross 1984 – 28ª edizione

Motonautica 
Campionato mondiale classe 1 offshore 1984 – 21ª edizione
Campionato mondiale formula 1 motonautica inshore 1984 – 4ª edizione

Pattinaggio artistico 
Campionati mondiali di pattinaggio artistico a rotelle 1984 – 29ª edizione

Pattinaggio di figura 
Campionati mondiali di pattinaggio di figura 1984 – 74ª edizione

Pattinaggio di velocità 
Campionati mondiali completi di pattinaggio di velocità 1984 – 76ª edizione
Campionati mondiali di pattinaggio di velocità a rotelle 1984 – 23ª edizione

Rally 
Campionato del mondo rally 1984 – 12ª edizione

Short track 
Campionati mondiali di short track 1984 – 9ª edizione

Slittino su pista naturale 
Campionati mondiali di slittino su pista naturale 1984 – 4ª edizione

Sollevamento pesi 
Campionati mondiali di sollevamento pesi 1984 – 58ª edizione

Sportprototipi 
Campionato del mondo sportprototipi 1984 – 13ª edizione

Tchoukball 
Campionati mondiali di tchoukball 1984 – 1ª edizione

Trampolino elastico 
Campionati mondiali di trampolino elastico 1984 – 13ª edizione

Trial 
Campionato mondiale di trial 1984 – 10ª edizione

Twirling 
Campionati mondiali di twirling 1984 – 5ª edizione